Dominikana:
 La Vega – miasto w Dominikanie
 La Vega – prowincja Dominikany
Kolumbia:
 La Vega – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Cauca
 La Vega – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca